

Топонимы 
 Оэ — река в Германии.
 Оэ — посёлок в Японии, находящийся в уезде Нисимураяма префектуры Ямагата.
 Оэ — коммуна в Валлонии (Бельгия).
 Оэ — деревня в волости Антсла уезда Вырумаа, Эстония.

Фамилия 
Оэ — японская и французская фамилия. Известные носители:
 Оэ, Жан (1925—1990) — французский хоккеист на траве.
 Оэ, Клод (1925—1995) — французский хоккеист на траве.
 Оэ, Кэндзабуро (1935—2023) — японский писатель, лауреат Нобелевской премии.
 Оэ, Суэо (1914—1941) — японский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Оэ, Хикари (род. 1963) — японский композитор.
 Оэ, Хикару (род. 1995) — японская сноубордистка, выступающая в хафпайпе.
 Оэ, Юкари — японская художница-иллюстратор.

Аббревиатура 
 ОЭ — в электронике — каскад с общим эмиттером
 ОЭ — оседание эритроцитов; скорость оседания эритроцитов — СОЭ.